Ерманос Круз има више значења:

 Ерманос Круз (Канделарија), насеље у савезној држави Кампече у Мексику
 Ерманос Круз (Тиватлан), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику